UTC+6 er betegnelsen for den tidszone hvor klokken er 6 timer foran UTC.

UTC+6 bruges året rundt i følgende lande og områder

Asien 

 Dele af Rusland (Omsk oblast) hvor tiden kaldes Omsk tid eller MSK+3 da tidszonen er 3 timer foran Moskva tid
 Den østlige del af Kasakhstan (de fleste regioner inkl. Almaty (største by) og Astana (hovedstad))
 Kirgisistan
 Bhutan
 Bangladesh

Stillehavet 
 British Indian Ocean Territory (herunder bl.a. Diego Garcia og Chagosøerne, hører til Storbritannien)

Antarktis 
 Nogle baser på Antarktis

Tidszoner